Комиссия ООН по устойчивому развитию (КУР) была создана в декабре 1992 года Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/47/191 в качестве функциональной комиссии  ЭКОСОС ООН с целью реализации всемирного соглашения, достигнутого в июне 1992 г. на саммите в Рио-де-Жанейро, посвященном вопросам защиты окружающей среды.

КУР 1 

КУР 1, Организационная сессия Комиссии по устойчивому развитию   была проведена в июне 1993 года. Организационная сессия была посвящена широкому кругу организационных и административных вопросов, отраженных в следующих тематиках документов Комиссии :

 Привлечение средств в бюджет проектов решений,
 Создание предварительной повестки дня и многолетней программы работы
 Национальная отчетность по реализации данного соглашения
 Обмен информацией с донорами
 Координация действий ООН в вопросах окружающей среды в партнерстве с международными организациями 
 Координация данных по развитию 
 Прогресс в области экологически безопасных трансферов технологий
 Начальные финансовые обязательства и поступления 
 Правительственная информация о финансовых обязательствах
 Срочные и основных возникающие вопросы
 ЮНКТАД и реализация данного соглашения
 Программа ООН по окружающей среде и реализация данного соглашения
 Вопросы, касающиеся будущей работы Комиссии по устойчивому развитию
 Руководство по подготовке национальных отчетов
 Многолетняя программа работы
 Финансовые обязательства и финансовые потоки
 Интеграция устойчивого развития в системе ООН

КУР 5 

В Пятой сессии КУР, основное внимание Комиссии по устойчивому развитию было  направлено на подготовку к Пятилетнему обзору Саммита Земли 1992 года, которое приняло форму 19-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

КУР 10 

На своей Десятой сессии Комиссия по устойчивому развитию выступала в качестве  Подготовительного комитета   Всемирного саммита  по устойчивому развитию, состоявшегося в Йоханнесбурге в декабре 2002 года.

КУР 12 

Двенадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию является первой основной сессией со времен КУР 11 в Йоханнесбурге -  она являлась организационной сессией, направленной на установление приоритетов и повестки дня  для второго десятилетнего цикла Комиссии. В нижеследующем тексте приводятся отрывки из речи Председателя Берге Бренде, норвежского министра окружающей среды для описания организации работы в ходе КУР 12

КУР 16 

Председателем Комиссии является Г-н Фрэнсис Нхема, министр окружающей среды и туризма Зимбабве.

CSD 18 

18-я сессия прошла в Нью-Йорке в мае 2010 года, с упором на транспорт, химические вещества, управление отходами, горнодобывающую промышленность, и 10-летние рамочные программы в области устойчивого потребления и производства.

Примечания

Ссылки 
 КУР
 Отделение КУР
 Вопросы, связанные с КУР 
 Форум заинтересованных лиц

Комиссии ООН
Устойчивое развитие